Кремаљски дворац може бити: